Пескова́тка — топоним

Населённые пункты 
 Песковатка — хутор в Городищенском районе  Волгоградской области.
 Песковатка — село в  Дубовском районе  Волгоградской области.
 Песковатка — в Бобровском районе Воронежской области.
 Песковатка — в Лискинском районе Воронежской области.
 Песковатка — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Песковатка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Петровском районе Тамбовской области.

Реки 
 Песковатка — река в Волгоградской и Ростовской областях.
 Песковатка — приток Медведицы.
 Песковатка — приток Терсы.

Другое 
 Песковатка — станция железнодорожной линии Мичуринск — Грязи, в Тамбовской области.

См. также 
 Песковатка-Боярская 
 Песковатка-Казачья
 Песковатский